Le portrait de l'évêque Bernardo de Rossi (en italien Ritratto del vescovo Bernardo de' Rossi) est une peinture à l'huile sur bois  de Lorenzo Lotto, conservée au Musée de Capodimonte de Naples.

Histoire 
L’œuvre, qui initialement comportait en couvercle l’Allégorie du Vice et de la Vertu du même peintre, est une peinture du début de sa période trévisane. Elle  fut commissionnée par le protecteur du peintre,  l’évêque Bernardo de' Rossi dont les détails (nom, âge, fonction du sujet et nom du peintre) figurent sous ce même couvercle sans qu'ils soient de la main du peintre.

Comme d’autres de ses œuvres, elle passa à Parme en 1524, puis dans la collection Farnese (enregistrée en 1650). Elle fut transférée à Naples vers 1760.

Composition
Présenté en buste de trois-quarts, l'évêque arbore une capeline orange sur une robe blanche. Sa main droite visible porte un anneau à un doigt et tient un parchemin, le tout sur fond de draperie verte.

Analyse
Le style est à rapprocher de celui d'Antonello da Messina  pour le rendu de la physionomie du sujet et d'Albrecht Dürer pour la finesse des détails.

Notes et références

Bibliographie  
 Monographie : Lorenzo Lotto, catalogue  exposition du Grand-Palais, Paris, 1999,

Articles connexes

Liens externes  
 Notice du musée

Tableau de Lorenzo Lotto
Tableau des années 1500
Bernardo de' Rossi
Œuvre conservée au musée de Capodimonte